hrabstwo Sioux (ang. Sioux County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Sioux (ang. Sioux County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Sioux (ang. Sioux County) w USA, w stanie Dakota Północna